Seznam armad z zaporedno številko 17.

Seznam 
 17. armada (Nemški imperij)
 17. armada (Japonski imperij)
 17. armada (Wehrmacht)
 17. armada (Nemški imperij)
 17. armada (ZSSR)

 Zračne
 17. zračna armada (ZDA)
 17. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi